Солозеро:
 Солозеро (озеро, Онежский район) — озеро в Онежском районе Архангельской области
 Солозеро (озеро, Карпогорское сельское поселение) — озеро в Карпогорском сельском поселении Пинежского района Архангельской области
 Солозеро (озеро, Пинежское сельское поселение) — озеро в Пинежском сельском поселении Пинежского района Архангельской области
 Солозеро (озеро, Приморский район) — озеро в Приморском районе Архангельской области
 Солозеро (озеро, Холмогорский район) — озеро в Холмогорском районе Архангельской области
 Солозеро (озеро, Мурманская область)